Leidyosuchus — вимерлий рід алігатороїдів з пізньої крейди Альберти. Він був названий у 1907 році Лоуренсом Ламбе, а типовим видом є L. canadensis. Він відомий за низкою зразків із формування парку динозаврів середнього кампанського періоду. Це був алігаторид середнього розміру з максимальною довжиною черепа понад 40 сантиметрів.

Філогенетика

Примітки 

Плазуни крейдового періоду
Alligatoroidea